Иликта́ (в верхнем и среднем течении - Правая Иликта) — река в Иркутской области России, левый приток Лены. Длина реки — 105 км. Площадь водосборного бассейна — 2850 км². 

Начинается на северо-западном склоне Байкальского хребта. Течёт по горной, поросшей лиственничным с примесью сосны и кедра лесом, местности в общем северо-западном направлении, затем отклоняется к западу. В низовьях поворачивает на север. Впадает в Лену на 4020 км по левому берегу.

Ширина реки меняется от 15 метров вблизи устья Якутской Пади до 32 метров ниже устья Средней Иликты и 45 метров в урочище Шанжуга вблизи устья; глубина — от 0,7 до 1 и 0,9 соответственно.

Вблизи реки лежит село Тарель.

Код водного объекта — 18030000112117100000417.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Падь Глинка (лв)
 Падь Черемошная (лв)
 12 км: Большая Мережа (лв)
 16 км: Левая Иликта (лв)
 Конкодый Ключ (пр)
 25 км: Тарель (пр)
 37 км: река без названия (пр)
 Артамошка (лв)
 Илом (пр)
 43 км: Ангаракан (пр)
 48 км: река без названия (лв)
 55 км: Средняя Иликта (лв)
 Малая Баиликта (пр)
 Большая Баиликта (пр)
 66 км: Большая Озямна (пр)
 Малая Озямна (пр)
 Широкая Падь (пр)
 Якутская Падь (пр)
 86 км: Зуркузин (лв)
 88 км: Буруй (пр)
 93 км: Ерничный (лв)
 94 км: Курга (пр)
 99 км: Малая Иликта (лв)

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Лены
Реки Качугского района